Agha Zahid – giocatore di cricket pakistano
 Ghayas Zahid – calciatore norvegese di origini pakistane, centrocampista
 Imran Zahid – attore indiano
 Mohamed Zahid Hossain – calciatore bengalese, attaccante